'''Savezne Države Mikronezije:
 Chuuk (savezna država)
 Chuuk (atol)